Art-Net est un nouveau protocole de commande qui tend à remplacer partiellement le DMX 512.
 artnet est un serveur en ligne utilisé dans le commerce de l'art, basé à New York, Berlin, Paris.